

Sources 
 .

Strasbourg-Ville - Saint-Dié